Jenny Synnøve Hagemoen (ur. 23 lutego 1993) – norweska skoczkini narciarska, reprezentantka Gausdal Skilag.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 18 grudnia 2009 w Notodden podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 68,0 m na skoczni normalnej.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 39. miejsce po skoku na 78,5 m.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norweskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1993